Gudelj (prezime), hrvatsko i srpsko prezime
 Ivan Gudelj, hrvatski nogometaš
 Bruno Gudelj, hrvatski rukometaš 
 Petar Gudelj, hrvatski književnik
 Nemanja Gudelj, srpski nogometaš
 Gudelj (Foča, BiH), naseljeno mjesto u općini Foča, BiH